Andreuccio da Perugia – protagonista di una novella del Decamerone
 Andreuccio – alterazione del nome Andrea

Pagine correlate 

 Andreucci